Knock Three Times – singolo dei Tony Orlando and Dawn del 1970
 Knock Three Times – album di Billy Craddock del 1971
 Knock Three Times – romanzo di Marion St John Webb del 1917
 Knock Three Times – serie televisiva britannica